Vopicka bzw. Vopička ist der Familienname folgender Personen:

 Charles J. Vopicka (Charles Joseph Vopicka), US-amerikanischer Diplomat
 Josef Vopička, tschechoslowakischer Tennisspieler